Cordeliers („Kordelträger“) steht für:

 eine französische Bezeichnung für die im französischsprachigen Raum lebenden Ordensmänner der Franziskaner (OFM)
 die Mitglieder im Club des Cordeliers

Siehe auch:
 Cordelières